Tenisový turnaj ATP Rakuten Japan Open Tennis Championships 2012 se konal ve dnech 1. až 7. října v japonském hlavní městě Tokiu. Hrál se v areálu Ariake Coliseum na otevřených dvorcích s tvrdým povrchem jako součást kategorie ATP World Tour 500 series. Odměny činily 1 280 565 dolarů.

Britský obhájce singlového titulu a první nasazený Andy Murray podlehl v semifinále kanadské turnajové šestce Milosi Raonicovi. Soutěž dvouhry vyhrál osmý nasazený Kei Nišikori, když porazil turnajovou šestku Milose Raonice po třísetové bitvě 7–6(7–5), 3–6, 6–0. Ve čtyřhře zvítězil čtvrtý nasazený pár Alexander Peya a Bruno Soares po finálové výhře 6–3, 7–6(7–5) nad prvními nasazenými Leanderem Paesem s Radkem Štěpánkem.

Dvouhra

Nasazení hráčů 
  Andy Murray (semifinále)
  Tomáš Berdych (čtvrtfinále)
  Janko Tipsarević (čtvrtfinále)
  Juan Mónaco (2. kolo)
  Nicolás Almagro (1. kolo)
  Milos Raonic (finále)
  Stanislas Wawrinka (čtvrtfinále)
  Kei Nišikori (vítěz)

 Jiná forma účasti v turnaji 
Následující hráči získali divokou kartu do hlavní soutěže dvouhry:
  Tacuma Ito
  Hiroki Morija
  Júiči Sugita

Následující hráči si zajistili účast v hlavní soutěži z kvalifikace:
  Marco Chiudinelli
  Grigor Dimitrov
  Serhij Stachovskyj
  Dmitrij Tursunov
  Ivo Karlović – jako šťastný poražený

 Odhlášení 
z dvouhry
  Mardy Fish
  Gaël Monfils (poranění pravého kolena)

 Skrečování 
z dvouhry
  Viktor Troicki
ze čtyřhry
  Janko Tipsarević

 Pavouk 

 Finálová fáze 

 Dolní polovina 

 Čtyřhra 
 Nasazené páry 
  Leander Paes /  Radek Štěpánek (finále)
  Ajsám Kúreší /  Jean-Julien Rojer (1. kolo)
  Santiago González /  Scott Lipsky (1. kolo)
  Alexander Peya /  Bruno Soares (vítězové)

Pavouk

Reference 

 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry
 Pavouk čtyřhry

ATP World Tour 2012
Japan Open Tennis Championships
Tenis v Japonsku v roce 2012